Carolina Rodríguez Ballesteros (Lleó, 1986), gimnasta rítmica espanyola
 Carolina Rodríguez Gutiérrez (Toluca, 1993), ciclista mexicana
 Carolina Rodríguez Ferrero, coneguda com a Nina Rodríguez, (Bogotá, 1985), model colombiana
 Carolina Rodríguez Solorza, coneguda com a Crespita, (Santiago de Xile, 1983), boxejadora xilena